Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 353 dans le monde.

 Route régionale 353 en Finlande
 Route nationale 353 en France